Карпинето  () может означать:

 Карпинето — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика
 Карпинето-делла-Нора — коммуна в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Пескара.
 Карпинето-Романо — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Карпинето-Синелло — коммуна в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Кьети.